Stefan Miller (1903–1942) – polski lekarz psychiatra i neurolog
 Stefan Miller (ur. 1929) – polski inżynier mechanik